Michael Jackson: The Experience este un joc video muzical bazat pe cântecele lui Michael Jackson. A fost licențiat de Triumph International, produs și publicat de Ubisoft, apărând pe piață pe 6 noiembrie 2010 în America de Nord.

Descrierea jocului 
Versiunile pentru Wii și PlayStation 3 au stilul de gameplay asemănător cu Just Dance.

Platforme pentru joc 
Jocul a fost realizat pentru PlayStation 3, Xbox360, Nitendo Ds, PlayStation Portable, Wii, Nintendo 3DS, iPad, PlayStation Vita, Mac OS X, iPad 2, iPhone.

Jocul s-a vândut în 2 milioane de unități în două luni, facându-l unul dintre cele mai bine vândute jocuri pentru Wiii.

Lista de cântece